Szántó Anna (1920–2022) szinkronrendező, Szabó Árpád filmoperatőr felesége és a Balázs Béla-díjas Szabó Gábor filmoperatőr édesanyja.
Szántó Anna (1966– ) olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó

Jegyzetek